Амфреви́ль () — название нескольких коммун во Франции:

 Амфревиль (Кальвадос) — в департаменте Кальвадос.
 Амфревиль (Манш) — в департаменте Манш
 Амфревиль-ля-Кампань (Amfreville-la-Campagne) — в департаменте Эр.
 Амфревиль-ля-Ми-Вуа (Amfreville-la-Mi-Voie) — в департаменте Приморская Сена.
 Амфревиль-ле-Шан (Приморская Сена) (Amfreville-les-Champs) — в департаменте Приморская Сена.
 Амфревиль-ле-Шан (Эр) — в департаменте Эр.
 Амфревиль-су-ле-Мон (Amfreville-sous-les-Monts) — в департаменте Эр.
 Амфревиль-сюр-Итон (Amfreville-sur-Iton) — в департаменте Эр.